

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 14 podstawowych
 Borowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Borowa – część kolonii Tomaszówka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Borowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Borowa – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Borowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Borowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Borowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Borowa – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Dobryszyce 
 Borowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Borowa – osada w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Borowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Borowa – część wsi Czerniec w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Borowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn 
 Borowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna 
 Borowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa 
 Borowa – część wsi Czyżyki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 Borowa – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno

Miejscowości na Ukrainie 
 Borowa – osiedle typu miejskiego w obwodzie charkowskim, w rejonie borowskim
 Borowa – osiedle typu miejskiego w obwodzie kijowskim, w rejonie fastowskim
 Borowa – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Miejscowości na Białorusi 
 Borowa – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Borowa – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Borowa – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Borowa – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce

Góry 
 Borowa – góra w Górach Wałbrzyskich
 Borowa – góra w Karkonoszach (Grzbiecie Lasockim)

Wzgórza 
 Borowa – wzgórze we Wzgórzach Strzelińskich

Cieki 
 Borowa – rzeka, dopływ Dońca na Ukrainie
4 cieki w Polsce:
 Borowa – struga, dopływ Borowego
 Borowa – potok, dopływ Czarnej (Grabinki)
 Borowa – nazwa środkowego biegu Stawisk
 Borowa – nazwa górnego biegu Trzebiochy

Osoby 
 Maria Borowa – autorka książek dla młodzieży

Zobacz też 
 Borowo, Borów
 Borowa Góra, Borowa Wola

Przypisy